Cypress Hill III: Temples of Boom – trzeci, wydany w 1995 roku album grupy Cypress Hill.

Lista utworów 
 "Spark Another Owl"
 "Throw Your Set in the Air"
 "Stoned Raiders"
 "Illusions"
 "Killa Hill Niggas" (feat. U-God, RZA)
 "Boom Biddy Bye Bye"
 "No Rest for the Wicked"
 "Make a Move"
 "Killafornia"
 "Funk Freakers"
 "Locotes"
 "Red Light Visions"
 "Strictly Hip Hop"
 "Let It Rain"
 "Everybody Must Get Stoned"

Przypisy 

Albumy Cypress Hill
Albumy muzyczne wydane w roku 1995
Albumy Columbia Records
Albumy Ruffhouse Records
Albumy wyprodukowane przez DJ-a Muggsa
Albumy wyprodukowane przez RZA